Holei bzw. Hōlei steht für:

 Holei Island, eine Insel des Palmyra-Atolls
 Hōlei (Siedlung), einen Steilhang und eine von Lava bedeckte ehemalige Siedlung in Puna im Hawaiʻi-Volcanoes-Nationalpark 
 Hōlei (Baum)
 Hōlei (Süßkartoffel)